Ба́рбаро () — відомий венеційський рід.

 Іосафат Барбаро (1413–1494) — знатний венецієць, купець, дипломат і державний діяч, посол в Персії.
 Донато Барбаро (бл. 1259) — адмірал
 Ермолао Барбаро (єпископ) (1410–1471/74) — єпископ Тревізскій і Веронський
 Ніколо Барбаро (бл. 1453) — посол у Константинополі
 Ермолао Барбаро (філософ) (1454–1493/95) — філософ, патріарх Аквілеї
 Марко Барбаріго (1413–1486) — дож Венеції
 Агостіно Барбаріго (1420–1501) — дож Венеції
 Даніеле Барбаро (1513–1570) — кардинал, патріарх Аквілєї (1550-70)
 Франческо Барбаро (1390–1454) — італійський гуманіст та дипломат Венеційської республіки.
 Франческо Барбаро (єпископ) — єпископ Аквілейський (1585-93), патріарх Аквілєї (1593–1616)
 Ермолао II Барбаро — єпископ Аквілейський (1596–1616), патріарх Аквілєї (1616-22)
 Якопо де Барбарі (1440–1515) — художник і графік
 Грегоріо Барбаріго (1625–1697) — кардинал

Персоналії:Венеція